Игры в Группе А на чемпионате мира 1982 года проходили с 28 июня по 4 июля 1982 года. Группа состояла из сборных Бельгии, Польши и СССР.

В следующий этап первенства вышли польские футболисты.

Таблица

Матчи

Польша — Бельгия

Бельгия — СССР

СССР — Польша

7Ссылки 

 Чемпионат мира 1982 на сайте FIFA.com  
 Чемпионат мира 1982 на сайте RSSSF 

Чемпионат мира по футболу 1982